77. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach w 27 kwietnia–3 maja 1998 roku w niemieckim mieście Riesa. Mężczyźni startowali w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu kategoriach. Były to równocześnie 11. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów. Były to także pierwsze w historii wspólne mistrzostwa Europy dla kobiet i mężczyzn.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Weightlifting Database 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1998 w sporcie